Kunratický potok je název více vodního toku:

 Kunratický potok (přítok Vltavy) – potok na území Prahy, levostranný přítok Vltavy
 Kunratický potok (přítok Smědé) – potok na území Libereckého kraje, levostranný přítok Smědé